Mois steht für:
 mois, ein Begriff aus der Jugendsprache, Synonym für Kumpel oder Alter
 Mojš, eine Gemeinde in der Slowakei

Mois ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Mois (Webvideoproduzent), ein deutschsprachiger YouTuber
 Jakob Mois (1907–1998), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Historiker

MOIS steht als Abkürzung für:
 Ministerium für Nachrichtenwesen (Iran)

Abkürzung